Mount Anderson ist der Name folgender Berge:

in den Vereinigten Staaten:

 Mount Anderson (Alaska)
 Mount Anderson (New Hampshire)
 Mount Anderson (Washington)

in Kanada:
 Mount Anderson (British Columbia)
 Mount Anderson (Yukon)

Sonstige:
 Mount Anderson (Antarktika) im Ellsworthland
 Mount Anderson (Australien) in den australischen Alpen
 Mount Anderson (Südafrika) in Mpumalanga

Siehe auch:
 Anderson Dome, Berg im Ellsworthland, Antarktika